Чемпионат Футбольной лиги 2008-09 — 17-й сезон Первого дивизиона Футбольной лиги в своем нынешнем виде. Спонсором соревнования являлась компания The Coca-Cola Company.

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Первым дивизионом является Чемпионат Футбольной лиги. По результатам сезона в Премьер-лигу вышли две команды и еще победитель Плей-офф Чемпионата Футбольной лиги. Три команды занявшие самые низшие места покинут Чемпионат Футбольной лиги и перейдут в Первую лигу.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Изменение в командах

Из Чемпионата Футбольной лиги 
Клубы, вышедшие в Премьер-лигу
 Вест Бромвич Альбион
 Сток Сити
 Халл Сити

Клубы, выбывшие в Первую лигу
 Лестер Сити
 Сканторп Юнайтед
 Колчестер Юнайтед

В Чемпионат Футбольной лиги 
Клубы, выбывшие из Премьер-лиги
 Рединг
 Бирмингем Сити
 Дерби Каунти

Клубы, вышедшие из Первой лиги
 Суонси Сити
 Ноттингем Форест
 Донкастер Роверс

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф

Ссылки 
 Футбольная лига

2008
Футбол в Англии в сезоне 2008/2009
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009